Амравати ():

 Амравати — город в штате Махараштра, Индия.
 Амравати — округ в штате Махараштра, Индия.